CFDICT est un projet de dictionnaire chinois-français, avec pinyin, sur support numérique et sous licence libre.

Introduction 

Lancé par David Houstin, il a été inspiré par CEDICT, un autre projet de dictionnaire commencé par Paul Denisowski en 1997.

La base de données est sous un contrat  et est téléchargeable gratuitement sous forme de fichiers.

Des programmes sont nécessaires pour y faire des recherches ; il existe aujourd'hui des applications sous Android, iPhone, iPad, Linux et Windows, des scripts en PHP, des sites en ligne et des extensions de navigateur qui utilisent cette base de données de dictionnaire chinois.

CFDICT est mis à jour régulièrement par la communauté du site Chine Informations que tout un chacun peut rejoindre gratuitement pour y participer.

Historique 

C'est en 2010 que Chine Informations a commencé à partager la base de données de son dictionnaire.

À la fin de l'année 2013, CFDICT proposait plus de 130 000 traductions.

La qualité d'un grand nombre de traductions a été remise en question sur le forum du projet ; ainsi, la quantité a été revue à la baisse en faveur de la qualité à partir de 2016.

Données 

Les fichiers téléchargeables disponibles pour le projet CFDICT sont aux formats XML et .u8.

Les données disponibles dans ce dernier sont :
 chinois simplifié ;
 chinois traditionnel ;
 pinyin (une à plusieurs prononciations) ;
 français (une à plusieurs traductions).
Depuis , ne sont disponibles en téléchargement que :
 les entrées corrigées ou ajoutées par les utilisateurs autres que l'équipe de Chine Informations,
 les caractères chinois uniques,
 les mots des différents niveaux HSK (1 à 6),
 et quelques milliers des principaux mots de la langue chinoise.

En , la base de données qualitative de CFDICT contenait plus de 56 000 entrées.

Formats 

Le format du fichier CFDICT.xml est tel que :

<word>
     <id>1</id>
     <upd>1365432188</upd>
     <trad>中國</trad>
     <simp>中国</simp>
     <py>Zhong1 guo2</py>
     <trans>
          <fr>Chine</fr>
          <fr>Empire du Milieu</fr>
          ...
     </trans>
</word>
...

Le format de CFDICT.8 est tel que :
  [pin1 yin1] ///
 中國 中国 [Zhong1 guo2] ///

Depuis , il est désormais possible de télécharger CFDICT au format SQL grâce au projet .

Voir aussi

Liens externes 
 
  Dictionnaire chinois pour Android (réalisé par Chine Informations avec CFDICT)

Notes et références 

Dictionnaire de sinogrammes
Dictionnaire de chinois
Dictionnaire bilingue
Dictionnaire
Langue française
Dictionnaire en ligne